Брежани — плем'я.
 Брежани — село.